DNF – gestore di pacchetti per distribuzioni Linux

Sigle 
 Did Not Finish – non arrivato, nelle statistiche di alcuni sport
 Forma normale disgiuntiva – formula della logica booleana

Codici 
 DNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Derna Martuba (Libia)